Tereszpol-Kukiełki (gromada) (powiat zamojski)
 Tereszpol-Zaorenda (gromada) (powiat zamojski)